Тайеб () — французская и еврейская фамилия. Арабское имя ( — «Добрый»).

Известные носители:
 Тайеб, Морис (1935—2021) — французский геолог и палеоантрополог.
 Тайеб, Нинетт (род. 1983) — израильская певица и актриса.
 Филали, Тайеб
 Салих, Тайиб

Арабские имена